Royal Rumble (1991) — четвёртое в истории рестлинг-шоу Royal Rumble, организованное World Wrestling Federation(WWF, ныне WWE). Оно состоялось 19 января 1991 года на арене «Майами-арена» в Майами, Флорида.

На шоу было проведено семь матчей, включая один темный матч. Главным событием стал матч «Королевская битва», который выиграл чемпион мира WWF в тяжелом весе Халк Хоган, устранивший Землетрясение для победы.

Результаты

Таблица Королевской Битвы 
Рестлеры выходили каждые 2 минуты

Остальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Королевской Битвы 1991

WWE Royal Rumble
Спортивные соревнования в Майами
Январь 1991 года